Hanspaulka může být:

 Hanspaulka – pražská čtvrť
 Hanspaulka (zámeček) – místní zámek, podle kterého je čtvrť pojmenována
 Hanspaulka - seznam významných budov a dalších objektů
 zkrácený název Hanspaulské ligy